Uromycladium är ett släkte av svampar. Uromycladium ingår i familjen Pileolariaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Uromycladium